Salieri může být:

 Antonio Salieri (1750–1825) – italský hudební skladatel
 Mario Salieri (* 1957) – italský režisér a producent erotických filmů
 Don Salieri (Ennio Salieri) – postava z počítačové hry Mafia: The City of Lost Heaven – viz Postavy